Айаутеотль () — ацтекская богиня инея и тумана, наблюдаемых только ночью или рано утром. Ассоциировалась также с тщеславием и славой, знаменитостью, возможно, символизируя её скоротечную и туманную природу.

У ацтеков существовала поговорка, обозначающая внезапно прославившегося человека «Mixtitlan, Ayauhtitlan» или «Из облаков, из тумана».

Ссылки 
 Древняя Мезоамерика

Боги ацтеков
Богини неба и атмосферных явлений
Боги по алфавиту